

Sigle 
 Bill of Material – espressione inglese per distinta base
 Byte Order Mark – sequenza di byte per indicare il tipo di codifica Unicode
 Browser Object Model – in informatica, forma di rappresentazione dei documenti strutturati come modello orientato agli oggetti, che varia in base al browser
 Biopsia osteomidollare – in medicina, biopsia per l'esame del midollo osseo

Codici 
 BOM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Chhatrapati Shivaji di Mumbai (India)
 bom – codice ISO 639-3 della lingua berom
 BOM – codice ISO 3166-2:MA della provincia di Boulemane (Marocco)

Altro 
 Bom – singolo di Ludmilla del 2016
 Lingua bom (o bome, bomo) – lingua diffusa nella Sierra Leone